Елизаве́та Корне́ева:
 Корнеева, Елизавета Олеговна (род. 1997) — российская артистка балета.
 Корнеева, Елизавета Фёдоровна (1893—?) — литературовед и поэт.